Сергі́й Васи́льович Чура ( — ) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1986 року в селі Лошнів Теребовлянського району. 1996 року помирає батько, виховувався матрі'ю з братом Сергієм та сестрою Ольгою. Їздив з будівельною бригадою на тимчасові заробітки до Києва; допомагав мамі Марії Сергіївні по господарству.

Мобілізований 25 квітня 2015 року, пройшов військові навчання на Рівненщині, згодом на Яворівському полігоні. Солдат 128-ї гірсько-піхотної бригади, проходив службу на Луганщині. Вереснем 2015-го побував вдома у відпустці.

В листопаді бійці зі Станиці Луганської поверталися до Львова, Сергій планував на кілька днів приїхати додому; але дорогою потрапили під обстріл терористів. Сергій Чера сидів попереду, збоку від водія; снайпер через вікно влучив йому в голову. З важкими травмами (вибитим оком та розтрощеною головою) його бійця доправили до Харківського військового шпиталю.

15 листопада 2015 року помер у Харківському військовому шпиталі від поранень.

Похований в селі Лошнів Теребовлянського району.

Вшанування 
 15 листопада 2017 року в Лошневі відкрито меморіальну дошку Сергію Чурі.

Джерела 
 Український Меморіал 
 Відкриття меморіальної дошки 
 Тепер стоїть один портрет сина в хаті, а другий — на цвинтарі

Уродженці Лошнева
Поховані в Теребовлянському районі